Станьково — деревня в Новосокольническом районе Псковской области России. Входит в состав Маевской волости.

География 
Расположена в 3 км к северу от озера Удрай, в 14 км к западу от города Новосокольники.

Население 
 
Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 74 человека.

Примечания 

Населённые пункты Новосокольнического района